Nerpa steht für:
 Baikalrobbe
 Abwrackwerft für die Entsorgung nuklear betriebener Schiffe bei Sneschnogorsk, Russland, siehe Sneschnogorsk (Murmansk)
 Name des russischen Atom-U-Boots K-152 bis zu dessen Übergabe an Indien im Januar 2012, siehe INS Chakra (2009)